Лига Пиауиэнсе () — бразильский футбольный чемпионат штата Пиауи, организованный .

Турнир проводится с 1916 года. До 1941 года чемпионат проводился в формате лиги поочерёдно в городах Терезина и Парнаиба. С 1963 года турнир проводится только среди профессиональных команд штата. Финалисты турнира представляют штат в розыгрыше Кубка Бразилии.

В розыгрыше сорвенования участвуют 11 команд в двух лигах. Серия А проводит соревнования с января по апрель.

Турниры (1916—1940)

Турниры (с 1941)

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Розыгрыши
 Brazil Piauiense Championship Winners (1916-2022)

Чемпионаты штатов Бразилии по футболу